Grossratsgebäude ist die Bezeichnung folgender Parlamentsgebäude in der Schweiz:

 Grossratsgebäude (Aarau)
 Grossratsgebäude (Chur)